Вилли Буркхард (; 17 апреля 1900, Лойбринген, теперь Эвилар — 18 июня 1955, Цюрих) — швейцарский композитор.

Биография 
Учился у Зигфрида Карга-Элерта и Роберта Тайхмюллера в Лейпциге, и в Мюнхене у Вальтера Курвуазье. В 1928—37 годах преподавал в Бернской, а с 1942 года — в Цюрихской консерватории. Испытал влияние творчества Белы Бартока, Игоря Стравинского, Арнольда Шёнберга. Для Буркхарда характерно использование музыкальных элементов народного эпоса, а также сказочной фантастики. Среди учеников — Клаус Хубер.

Сочинения 
 опера «Чёрный паук» (1949, Цюрих; вторая редакция — 1954, Базель)
 оратория «Лик Исайи»
 10 кантат («Тиль Уленшпигель» и др.)
 3 симфонии (1928—1949)

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. - М.: Советская энциклопедия, 1990. - с. 87 — ISBN 5-85270-033-9
 
 Friedrich Herzfeld: Das Lexikon der Musik, Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt am Main – Berlin – Wien (1976)
 Der Musik-Brockhaus, F. A. Brockhaus, Wiesbaden + B. Schott’s Söhne, Mainz, 1982. — ISBN 3-7653-0338-0

Ссылки 
 Вилли Буркхард на Allmusic 

Оперные композиторы Швейцарии